Il Campionato europeo di taekwondo 2021 si è svolto a Sofia, in Bulgaria, dall'8 all'11 aprile 2021. È stato la 24ª edizione della competizione continentale.

Podi

Maschili

Femminili

Medagliere

Collegamenti esterni 

2021
Competizioni sportive a Sofia
Taekwondo nel 2021